Жиенбаев — казахская фамилия.

 Известные носители 
 Жиенбаев, Саги (1934—1994) — советский и казахстанский поэт и переводчик.
 Жиенбаев, Сеил Сарыкулович (1896—1945) — казахский советский учёный-филолог и педагог.

См. также 
 Джиенбаев